uTP, µTP – protokół (informatyka)
 UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, dawna Akademia Techniczno-Rolnicza (ATR)
 UTP – (ang. Unshielded Twisted Pair) skrętka nieekranowana, rodzaj kabla sygnałowego
 UTP – jeden z nukleotydów, urydyno-5′-trifosforan
 UTP – (ang. Universal Trading Platform) system transakcyjny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, od 15 kwietnia 2013 roku
 UTP – zespół muzyczny (Young Buck, Juvenile).